Play City est un parc d'attractions situé à Erevan en Arménie.

Présentation
Le parc est situé dans le district d'Avan (Ավան), à la sortie nord-est de la ville, sur la route du lac Sevan. Le quartier, à plus de  mètres d'altitude, est sur une des collines d'Erevan, ce qui lui permet d'avoir une chaleur moins étouffante durant les mois d'été.

Les attractions sont construites principalement autour de la piste de karting : minigolf, paint-ball, bowling, billard, salle de jeux vidéo et salle de cinéma. 

Le katapult est une attraction de saut à l'élastique inversé. Entre deux piliers, des élastiques retiennent le client qui est éjecté en l'air.

À proximité
Play City se trouve dans le même quartier que le jardin botanique d'Erevan. Un projet immobilier de plusieurs centaines de maisons est en cours entre le parc et le jardin botanique.

Play City n'est pas très loin du zoo d'Erevan et de Waterworld, l'autre grand parc de loisirs de la capitale.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes
Erevan
Waterworld
Zoo d'Erevan

Liens externes
 Site de Play City

Parc de loisirs en Arménie
Erevan